Kommunistische Partei Russlands steht für folgende Parteien:

 Kommunistische Partei Russlands (Bolschewiki) (1918–1925)
 Kommunistische Partei der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (1990–1991)
 Kommunistische Partei der Russischen Föderation (seit 1993)

Siehe auch:
 Kommunistische Partei der Sowjetunion
 Kommunisten Russlands